Il singolare del torneo di tennis Charlotte Classic 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Mima Jaušovec 3-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Betty Stöve (primo turno)
 Assente
 Mima Jaušovec (finale)

 Kathy May (secondo turno)
 Assente
 Assente
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Charlotte Classic 1977